Jan V van Bretagne, hertog van Bretagne
 Jan V van Nassau-Siegen (1455-1516), graaf van Nassau-Siegen en Diez (1475-1516)
 Jan V van Robaais
 Jan V van Virneburg (?-1371), bisschop van Münster (1363-1364), bisschop van Utrecht (1364-1371)

Zie ook 
Johan V (doorverwijspagina)
Johannes V (doorverwijspagina)